Der Bengaluru Football Club ist ein indischer Fußballverein in Bengaluru im Bundesstaat Karnataka. Gegründet wurde der Verein erst im Jahr 2013, durfte aber schon in der Premierensaison in der erstklassigen I-League spielen. Das Unternehmen JSW Group ist Besitzer dieses Vereins und ermöglichte mit einer Geldzahlung den sofortigen Gang in die erste Liga. In der Saison 2013/14 feierte der Verein die erste Meisterschaft, in der darauffolgenden Saison konnte er den Federation Cup gewinnen. 2015 nahm der Verein erstmals an der Qualifikation zur AFC Champions League teil. 2016 verlor der Club das AFC-Cup-Finale knapp mit 1:0 gegen al-Quwa al-Dschawiya. 2016 folgte dann Meisterschaft Nummer zwei und auch den Pokal konnte man 2017 erneut gewinnen.

Zur Saison 2017/18 wechselte der Verein dann von der I-League in die Indian Super League und wurde auf Anhieb Vizemeister.

Erfolge

National 
 Indian Super League: 2019
 I-League: 2014, 2016
 Indischer Pokalsieger: 2015, 2017

Kontinental 
 AFC Cup
 Finalist: 2016, 2017

Asienpokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 
 Bengaluru FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Indischer Fußballverein
Sport (Bengaluru)
Gegründet 2013
Organisation (Bengaluru)